Spojení písmen N a N může mít různé významy:

 NN Česká republika, holandská pojišťovna Nationale-Nederlanden (dříve ING pojišťovna)
 Nornikel (dříve Norilskij nikel), ruská těžební společnost zabývající se hlavně těžbou niklu a palladia
 no name, beze jména, bezejmenný (označení pro neznačkové výrobky)
 No Name , slovenská pop-rocková skupina založená 26. srpna 1996 v Košicích
 nízké napětí – jedna ze standardizovaných úrovní elektrického napětí

nn 
 nynorsk – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

n.n. 
 latinská zkratka z nomen nescio – jméno neznámé, neznámé jméno nějaké osoby

nN 
 nanonewton, jednotka síly

Zkratky 

 Nacistické Německo - historický státní útvar na území Německa